MediEvil - serie di videogiochi
MediEvil - videogioco del 1998
MediEvil - videogioco del 2019